Vale de Figueira (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
 Vale de Figueira (São João da Pesqueira), een plaats in de Portugese gemeente São João da Pesqueira
 Vale de Figueira (Tabuaço), een plaats in de Portugese gemeente Tabuaço